Georgi-Damyanovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Georgi-Damjanovo, kommun, Montana, 
 Georgi-Damjanovo, ort, Montana, Obsjtina Georgi-Damjanovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar